Мі́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Мінськ, столиці Білорусі.

 Мінський провулок — провулок у місті Київ.
 Мінський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Мінський провулок — провулок у місті Харків.
 Мінський провулок — провулок у місті Чернігів.

Провулки
Об'єкти, названі на честь Мінська